Stefansfeld oder Stephansfeld steht für:

 Stefansfeld (Salem), ein Ortsteil von Salem im Bodenseekreis
 Stephansfeld (Brumath), ein Ortsteil von Brumath im Elsass, mit ehemaligem Kloster
 Stephansfeld ist der deutsche Name der serbischen Ortschaft Krajišnik
 Stefansfeld ist der deutsche Name des Budapester Stadtteils Istvánmező

Siehe auch:
 Stefansfeld-Kapelle